William « Will » David Keane, né le  à Stockport, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant à Wigan Athletic.

Il est le frère jumeau de Michael Keane, défenseur d'Everton.

Biographie 

Le , il est prêté pour un mois à Wigan Athletic. Le  suivant, il est prêté à Queens Park Rangers jusqu'à la fin de la saison.

Le , il est prêté pour six mois à Sheffield Wednesday.
Le , il est prêté pour une saison à Preston North End, mais il est réintégré à l'effectif des Red Devils début .

Le , Keane s'engage pour trois ans avec Hull City.

Statistiques

Palmarès

En club 
 Champion d'Angleterre de D3 en 2022 avec Wigan

En sélection 
  Angleterre -17 ans
 Champion d'Europe en 2010.

Distinctions personnelles 
 Élu espoir de l'année de Manchester United en 2010.
 Membre de l'équipe type du Championnat d'Angleterre de troisième division en 2021-2022
Meilleur buteur du Championnat d'Angleterre de troisième division en 2021-2022 avec 26 buts

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1993
Naissance à Stockport
Footballeur anglais
Joueur du Manchester United FC
Joueur du Wigan Athletic FC
Joueur du Queens Park Rangers FC
Joueur du Sheffield Wednesday FC
Joueur du Preston North End FC
Joueur du Hull City AFC
Joueur de l'Ipswich Town FC